Андре́й Алекса́ндрович Кли́шас () — российский государственный деятель, правовед и предприниматель. Сенатор Российской Федерации от Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права. Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и Генеральной прокуратуре России.

В 2020 году выступил одним из сопредседателей созданной президентом России рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Из-за поддержки российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 

Родился в еврейской семье 9 ноября 1972 года в Свердловске. Отец — Клишас Александр Геннадьевич (род. 30 ноября 1950), полковник в отставке, генеральный директор компании «Аверс». Мать — Вера Васильевна (род. 23 марта 1951), инженер, совладелица компаний «Аверс» и «Барс 2000».

В 1990—1993 годах обучался в Уральском государственном университете на философском факультете по специальности «История философии». Не завершив учёбу, уехал в Москву.

В Москве поступил на факультет экономики и права Российского университета дружбы народов (РУДН). Одновременно с учёбой в университете в период с 1995 года по 1997 год Клишас занимал различные должности в Российском фонде федерального имущества. В 1998 году окончил РУДН со степенью бакалавра юриспруденции. Его однокурсником в РУДН был Алексей Навальный. В 2000 году Клишас с отличием окончил магистратуру РУДН.

С августа 1997 года по июнь 1998 года был заместителем начальника юридического управления ОНЭКСИМ-банка.

Интеррос 
С 1998 года по 2010 год — директор по юридическим вопросам, заместитель гендиректора, генеральный директор, председатель правления, вице-президент, председатель совета директоров ЗАО «Холдинговая компания „Интеррос“».

РУДН 
С 2001 по 2012 год работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета РУДН. В феврале 2012 года стал заведующим кафедрой конституционного и муниципального права (впоследствии преобразована в кафедру конституционного права и конституционного судопроизводства).

Летом 2014 года юридический факультет был преобразован в Юридический институт РУДН, а его директором назначен Олег Ястребов. В ноябре 2014 года заведующий кафедрой конституционного и муниципального права РУДН Клишас был назначен научным руководителем института. В июле 2016 года из кафедры теории и истории государства и права была выделена кафедра теории права и государства, и её заведующим назначен Клишас.

В 2002 году в Московском университете МВД России Клишас защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Процедура ампаро как форма конституционного контроля в Мексике». В 2008 году в Московском университете МВД России защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук по теме «Конституционный контроль и конституционное правосудие в зарубежных странах».

Норильский никель 
С 2001 года по 2008 год — председатель совета директоров ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“». С 2008 года — член совета директоров.

В августа 2010 года Андрей Клишас был назначен президентом компании «Норильский никель». До этого он занимал должность президента и главы совета директоров «Интерроса» Владимира Потанина, одного из основных акционеров «Норникеля». Назначение состоялось в период корпоративного конфликта «Интерроса» с другим крупным совладельцем ГМК — «Русалом» Олега Дерипаски. Акционеры «Норникеля», чьи доли в компании на тот момент были равны (по 25 %), воевали за сферы влияния в ней.

 Выборы в Государственную думу
Осенью 2011 года Клишас был выдвинут на выборах в Государственную думу 6 созыва в составе списка «Единой России». Был шестым в группе кандидатов Красноярского края. Такое место в списке считалось проходным. По итогам состоявшихся 4 декабря 2011 года выборов «Единая Россия» получила в крае лишь 36,7 % голосов, что позволило получить мандаты лишь трём кандидатам (П. И. Пимашков, А. Ю. Воробьёв, Р. В. Кармазина), а Клишас избран депутатом не был.

 Выборы в Норильский городской совет
В январе 2012 года Андрей Клишас был включён в список норильского отделения «Единой России» на выборах депутатов Норильского городского Совета, которые проходили по смешанной системе. В списке из 27 кандидатов он был вторым после Сергея Шмакова, главы города Норильска. На состоявшихся 4 марта 2012 года выборах, проходивших одновременно с выборами президента РФ, список «Единой России» получил 62,77 % голосов. По итогам распределения мандатов один был передан Клишасу и он вошёл в состав Норильского городского Совета депутатов депутатом на непостоянной основе. Это позволило ему претендовать на кресло в Совете Федерации.

Совет Федерации 
19 марта 2012 губернатор Красноярского края Лев Кузнецов назначил Андрея Клишаса представителем правительства Красноярского края в Совете Федерации. На этой должности он сменил Веру Оськину. В связи с этим назначением Клишас покинул должность президента ОАО «ГМК „Норильский никель“». 30 мая 2012 года возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

В апреле 2017 года Президиум генерального совета «Единая Россия» утвердил Клишаса председателем либеральной платформы партии.

В 2020 году входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

В декабре 2022 года заявил, что слова президента важнее, чем его указ. Утверждал это в связи с объявлением Владимира Путина об окончании мобилизации в конце октября. Однако юридического подтверждения этому не было, что доказывает отсутствие возможности уволиться со службы у тех, кто подписал контракты, которые согласно указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» будут действовать «до окончания периода частичной мобилизации», но сроки в указе не прописаны.

Семья 
Жена — Клишас Ирина Владимировна (род. 14 октября 1972). Работала в коммерческих структурах Владимира Потанина, связанных с продовольственным бизнесом. У супругов в 2012 году родились двое детей: сын Кирилл и дочь Софья.

Научная деятельность 
Автор более 100 научных работ по проблематике теории государства и права, конституционного права и международного права.

Почётный доктор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, почётный профессор Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына, почётный доктор и почетный член учёного совета Таджикского национального университета.

Клишас опубликовал ряд монографий и учебных пособий по юриспруденции:
 Конституция 1993 года как новый этап демократизации российской государственности (2014);
 70 лет на страже международного мира и безопасности: Уроки крымской встречи (2015);
 Становление и развитие специализированных органов уставного контроля в субъектах Российской Федерации (2015);
 Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран: Сравнительно-правовое исследование (2015);
 Публичное право России: дискуссионные вопросы истории и теории (2015);
 К вопросу об эффективности западных избирательных практик (2016);
 Социальное государство (2017);
 Суверенитет. От борьбы за право к борьбе за суверенитет (2018);
 Теория судебного права и организации судебных систем (2018).

Законотворческая деятельность 
Результаты законотворческой деятельности на конец 2019 года суммарно включают 99 законодательных инициатив, среди которых:

 Закон о наказании за надругательство над флагом и гимном;
 Пакет федеральных законов о недостоверных новостях;
 Закон о «суверенном интернете»;
 Закон о СМИ — «иностранных агентах» (вместе с депутатами Петром Толстым и Леонидом Левиным, а также сенатором Людмилой Боковой) и др.
 законопроект о реформе региональных органов власти.

Международные санкции
17 марта 2014 года президент США ввёл в отношении Клишаса визовые и экономические санкции, предусматривающие запрет на посещение территории США, блокировку имущества и счетов на территории США. Причиной тому стала позиция Клишаса во время крымского кризиса. В тот же день аналогичные санкции против Клишаса были введены со стороны Европейского союза и Канады, позже — со стороны Австралии:

1 марта 2014 года Клишас в Совете Федерации публично поддержал размещение российских войск в Украине. В своих публичных заявлениях Клишас стремился оправдать российскую военную интервенцию в Украине

В мае 2022 года стало известно о заморозке швейцарской виллы Клишаса.

С 16 сентября 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 17 марта 2014 года находится под санкциями Канады. С 2 апреля 2020 года находится под санкциями Швейцарии. После вторжения России на Украину, указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Задекларированное имущество 
В 2012 году с задекларированным семейным доходом в размере 284 млн рублей занял 29-е место в рейтинге доходов российских чиновников, составленном журналом Forbes.

В Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», Клишасу принадлежит домовладение общей площадью  и земельный участок площадью  (задекларировано только ), в России — земельный участок для личного подсобного хозяйства в размере , участок под жилищное строительство в размере , 6 участков под индивидуальное жилищное строительство в размере от 690 до , а также садовый участок в размере .

Обвинения в коррупции 
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в сентябре 2014 года обвинил Клишаса в утаивании  дачного участка. В 2018 году ФБК обвинил чиновника во владении офшорной фирмой, утаивании автомобиля и манипуляциях во время приватизации 90-х годов. Помимо недвижимого имущества, Клишас владеет коллекцией наручных часов оценочной стоимостью более 163 миллионов рублей.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 05.09.2022 г. № 606)
 Орден Дружбы — за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность (Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 377).
 Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 26.04.2013 г. № 426).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 17.10.2008 г. № 1492).
 Медаль «За возвращение Крыма» — «за отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики Крым, проведения референдума в Республике Крым в 2014 году» (Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 146).
 Орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени.
 Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского II степени.
 Орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
 Золотой орден Церкви Кипра Апостола Павла.
 Медаль Преподобного Варнавы Гефсиманского II степени (2018 год, Выксунская епархия Русской Православной Церкви).
 «Благодарственное письмо Президента Российской Федерации» — за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
 Медаль «Совета Федерации. 25 лет» — Распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 476 рпк/л.
 Медаль Следственного комитета Российской Федерации «За чистоту промыслов и благородство дел» — Приказ следственного комитета Российской Федерации от 13.12.2018 г. № 255-кца/п.
 Серебряная медаль Федеральной службы исполнения наказаний «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» — Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 13.03.2018 г. № 197.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Депутаты Норильского городского Совета депутатов
Члены «Единой России»
Выпускники Российского университета дружбы народов
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Кинологи России
Лауреаты премии «Юрист года»
Почётные доктора вузов России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании